Stormbringer — дев'ятий студійний альбом гурту Deep Purple, що вийшов в листопаді 1974. На цьому альбомі сильні елементи фанку і соулу, який вносили Х'юз і Ковердейл, однак це не влаштовувало Блекмора. Обстановка в групі в черговий раз розпалювалася. Назва «Stormbringer» навіяно творчістю Майкла Муркока.

Список пісень

Видання LP

Видання 2009

CD 1

CD 2

Посилання 

Альбоми Deep Purple
Листопад 1974